Baschtaniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Baschtanowka/Баштановка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Bachtschyssaraj, siehe Baschtaniwka (Bachtschyssaraj)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Tatarbunary, siehe Baschtaniwka (Tatarbunary)